UMP har flera betydelser:

 en kulsprutepistol från Heckler & Koch, se Universale Maschinenpistole.
 tidigare namn på det franska politiska partiet Republikanerna.
 Unga med Parkinson